Гранха лос Рејес има више значења:

 Гранха лос Рејес (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха лос Рејес (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха лос Рејес (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику